

Brésil

Toponymes

Localités 

 Rio Branco est la capitale de l'État d'Acre
 Rio Branco est une municipalité de l'État du Mato Grosso
 Rio Branco do Ivaí est une municipalité du Paraná
 Rio Branco do Sul est une municipalité de l'État du Paraná

 Rio Branco est un quartier de la ville de Porto Alegre, dans l'État du Rio Grande do Sul

Voir aussi 

 Visconde do Rio Branco

Cours d'eau 

 Le Rio Branco est un cours d'eau de l'État du Paraná ;
 Le Rio Branco est un cours d'eau de l'État de São Paulo ;
 Le Rio Branco est un cours d'eau de l'État de Roraima ;
 Les Corredeira Rio Branco sont des rapides du rio Ivaí, dans l'État du Paraná.

Politique & diplomatie 

 Visconde do Rio Branco, sénateur et diplomate
 Barão do Rio Branco, diplomate et historien
 L'Instituto Rio Branco, est l'école qui forme les futurs diplomates du pays
 Ordre du Rio Branco du Brésil

Football 

 Centro Esportivo Rio Branco basé à Campos dos Goytacazes dans l'État de Rio de Janeiro
 Rio Branco Atlético Clube basé à Cariacica dans l'État d'Espírito Santo
 Rio Branco de Andradas Futebol Clube basé à Andradas dans l'État du Minas Gerais
 Rio Branco Esporte Clube basé à Americana dans l'État de São Paulo
 Rio Branco Football Club basé à Rio Branco dans l'État d'Acre
 Rio Branco Sport Club basé à Paranaguá dans l'État du Paraná

Voir aussi 

 Visconde do Rio Branco (homonymie)

Uruguay 

 Río Branco est une ville du département de Cerro Largo

Homonymie de toponyme